Pickelbach ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gewässer:
 Pickelbach oder Picklbach, linker Zufluss der Mur bei Gratkorn, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark
 Pickelbach (Raab), rechter Zufluss der Raab bei Fladnitz im Raabtal, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Orte
 Pickelbach (Gemeinde Sankt Marein bei Graz), Rotte in der Marktgemeinde Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark